Niall O'Brien est un nom pouvant désigner:

 (1939-2004), prête et missionnaire irlandais
 (1946-2009), acteur irlandais
 (né en 1981), joueur de cricket irlandais
 (né en 1994), joueur de hurling irlandais

Voir aussi

O'Brien, Niall